Wesenberg peut faire référence à :
 Wesenberg, ville allemande de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Wesenberg, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein ;
 Rakvere, ville estonienne ayant porté ce nom.

Voir aussi 
 Château de Wesenberg
 Klein Wesenberg